EQS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Esquel (CB) (Argentina)